Річард Лікі (1944-2022), кенійський палеоантрополог та політик
 Мері Лікі (1913-1996), британський палеоантрополог та археолог
 Луїс Лікі (1903-1972), британський антрополог і археолог
 Мів Лікі (1942-), британська та кенійська вчена, археолог та палеоантрополог, доктор зоології